Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях участвовало два формирования полка:

 161-й истребительный авиационный полк (1-го формирования) — сформирован в 1940 году, переименован в 425-й истребительный авиационный полк в июле 1941 года, переименован 01.01.1942 г. в 745-й истребительный авиационный полк.
 161-й истребительный авиационный Рижский ордена Суворова полк — сформирован в 10.07.1941 г. в Московском военном округе на аэр. Монино за счёт личного состава 21, 49, 161 (1 форм.), 163 (1 форм.), 184 и 237 истребительных авиаполков.